«Осипо́вичи» — белорусский футбольный клуб первой лиги из города Осиповичи.

История 
Команда была основана в 1994 году при картонно-рубероидном заводе, первые два сезона выступала под названием КРЗ, после название сменилось на ФК «Свислочь-Кровля». В 1997 году, заняв первое место в подгруппе Б третьей лиги (Д3), команда получила право перейти во вторую лигу. В сезоне 1998 года осиповчане заняли 2-е место, позволяющее выступать в высшей лиге. Свой дебютный сезон там команда провела неудачно, заняв предпоследнее место, опередив лишь ФК «Молодечно».

Два следующих сезона клуб провёл в первой лиге (Д2). В 2000 году осиповчане заняли 8-е место, в 2001-м лишились поддержки своего главного спонсора и, как следствие, «заводской» приставки в названии. По итогам того сезона «Свислочь» покинула второй дивизион. С 2002 года команда выступает во второй лиге (Д3) под названием «Осиповичи». За долгое время клуб лишь раз претендовал на повышении в ранге (2004 год — 3-е место). В сезоне 2016 года «Осиповичи» заняли 2-е место и завоевали право выступления в первой лиге.

В январе 2017 года директор и главный тренер ФК «Осиповичи» Александр Кончиц покинул клуб после 23 лет работы и стал старшим тренером ФК «Слуцк» (Д1). В марте директором стал 21-летний выпускник Института журналистики БГУ Павел Остроух, который до этого на протяжении нескольких лет неофициально выполнял в клубе функции пресс-секретаря. Новым главным тренером стал Николай Бранфилов, ранее тренировавший «Клецк» и минское «Торпедо». Должность старшего тренера занял капитан команды Денис Дригалёв. Однако, проработав чуть меньше месяца, Бранфилов покинул клуб, заняв одну из тренерских должностей в столичном «Энергетике-БГУ». За несколько дней до старта Первой лиги играющим главным тренером стал 24-летний Денис Дригалёв. Изначально именно его кандидатура и рассматривалась основной, однако в Первой лиге по условиям лицензирования для этой должности необходима тренерская лицензия УЕФА категории «В». С учётом сложившихся обстоятельств клубу предоставили исключение и таким образом Дригалёв занял пост главного тренера. Позже его помощником стал ветеран ФК «Осиповичи» Дмитрий Кирдун. Закрепиться в Первой лиге не удалось: заняв предпоследнее 15 место, команда покинула второй дивизион на пару со столбцовским «Неманом-Агро».

С 2018 года «Осиповичи» выступают во второй лиге. В 2018 году осиповчане отметились тем, что в роли старшего тренера в команде работал японский специалист Аллен Нишие. Он стал первым японским тренером в белорусском футболе. Сезон-2018 также запомнился неоднократными перестановками на посту главного тренера: на место перешедшего вместе с несколькими ведущими игроками в речицкий «Спутник» Дениса Дригалёва пришёл Константин Чахов, а осенью после его ухода в житковичский ЮАС временно исполняющим обязанности главного тренера стал его помощник Вадим Чечет.

В 2019 году играющим главным тренером стал Александр Ковалевский, директор Павел Остроух покинул клуб, а на его место пришёл 46-летний уроженец Осиповичей Владимир Плют, который является воспитанником местной ДЮСШ и был заявлен за КРЗ в 1994 году. В первой половине сезона «Осиповичи» показывали неплохие результаты и конкурировали за места в верхней части таблицы, однако во втором круге случился спад — команда смогла одержать только две победы. По итогам года «зелёно-белые» оказались на 8 месте.

В 2020 году новым наставником «Осиповичей» стал 43-летний специалист Игорь Слесарчук, ранее работавший помощником главного тренера Вадима Скрипченко в жодинском «Торпедо-БЕЛАЗе» (Д1). В августе 2020 года Слесарчук покинул команду; на должность главного тренера был назначен Александр Поддубский, ранее работавший в структуре ФК «Белшина».

В октябре 2021 года вышли в 1/2 финала финального раунда и получили право выступать в Первой лиге.

8 апреля 2022 года клуб возглавил 23 летний белорусский специалист, который до этого работал в ДЮСШ «Ислочи».

Названия 
 КРЗ (1994—1995)
 Свислочь-Кровля (1996—2000)
 Свислочь (2001)
 Осиповичи (с 2002)

Вторая команда 
В 1998 и 1999 годах во второй лиге играла команда «Свислочь-Кровля-2».

Текущий состав команды

Стадион 
Игры клуб проводит на стадионе «Юность», реконструированном в 1997 году. Тогда была возведена западная трибуна вместимостью 1000 зрителей. Общая вместимость стадиона — 1300 зрителей.

Цвета клуба 
За историю существования команды расцветка формы менялась несколько раз. КРЗ в 1994—1995 годах выступал в голубых футболках и тёмных трусах, в 1996 «Свислочь-Кровля» играла в чёрно-белых футболках и чёрных трусах, в 1997 команда выступала в сине-гранатовых цветах, в сезонах 1998, 2007, 2008 команда облачалась в футболки «шахматной» расцветки. В сезонах 1999—2002 клуб выступал в чёрно-белой либо в зелёно-белой форме. В 2003—2006 — чёрно-белые цвета. С 2009 года команда выступает в зелёно-белых цветах. В 2014 году команда сменила цвет основной формы на красно-чёрный. В 2016 году клуб вернулся к «шахматной» теме, представив новую форму бело-зелёной расцветки. С августа 2017 команда играет в зелёной форме с белыми и чёрными вкраплениями.

Примечания 

Футбольные клубы Белоруссии
Осиповичи